Romain steht für:

 männlicher Vorname, siehe Roman (Vorname) #Romain
Crêpe Romain, Kreppgewebe

Romain ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Romain (Doubs) im Département Doubs
 Romain (Jura) im Département Jura
 Romain (Marne) im Département Marne
 Romain (Meurthe-et-Moselle), Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
 Romain-aux-Bois im Département Vosges
 Romain-sur-Meuse im Département Haute-Marne
 Champs-Romain im Département Dordogne

Romain ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Romain (* 1944), französischer Künstler
 Jean Romain (* 1952), Schweizer Schriftsteller und Politiker (FDP)
 Jean-Baptiste-Pierre Le Romain († 1780), französischer Ingenieur und Enzyklopädist
 Jérôme Romain (* 1971), dominicanisch-französischer Leichtathlet
 Joseph Romain-Desfossés (1798–1864), französischer Admiral und Marineminister
 Ken Romain (* 1993), französischer Sprinter
 Lothar Romain (1944–2005), deutscher Journalist und Kunstwissenschaftler
 Sandra Romain (* 1978), rumänische Pornodarstellerin
 Yvonne Romain (* 1938), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Romaine
 Saint-Romain